Steve Smith puede referirse a:

 Steve Smith (1969-), baloncestista estadounidense;
 Steve Smith (1954-), músico estadounidense;
 Steve Smith (1989-2016), ciclista de montaña canadiense;
 Steve Smith, personaje de la serie de animación estadounidense American Dad!